La Ligue 2 2015-2016 è stata la 77ª edizione della seconda serie del campionato di calcio francese, disputato tra il 31 luglio 2015 e il 13 maggio 2016 e concluso con la promozione di Nancy, Digione e Metz.

Capocannoniere del torneo è stato Christophe Diedhiou (Clermont Foot) con 21 reti.

Stagione

Novità
Nella stagione precedente sono stati promossi in Ligue 1 il Troyes, il Gazélec Ajaccio e l'Angers, che sono rispettivamente arrivate 1ª, 2ª e 3ª.

Dalla Ligue 1 sono retrocessi l', il Metz e il Lens, che sono rispettivamente arrivate 18ª, 19ª e 20ª.

Dallo Championnat National sono state promosse Red Star, Paris FC e Bourg-en-Bresse.

Formula 
Le venti squadre partecipanti si sono incontrate in un turno di andata e ritorno per un totale di 38 partite.

Prima dell'inizio del campionato la LFP aveva stabilito che, a partire da questa stagione, sarebbero state le prime due (anziché tre) squadre classificate a ottenere la promozione in Ligue 1. Tuttavia, la FFF ha annullato questa decisione e ripristinato le tre promozioni, una scelta confermata poi in ultima istanza dal Consiglio di Stato.

Le ultime tre squadre classificate sono retrocesse nel Championnat National.

Calciomercato

Sessione estiva (dal 1º luglio al 1º settembre)

Sessione invernale (dal 5 gennaio al 2 febbraio)

Avvenimenti

Girone di andata
Al termine del girone di andata ad occupare le prime tre posizioni (valevoli per la promozione nel massimo campionato francese) sono Nancy (primo con trentanove punti, con la difesa meno battuta del girone con soli 12 gol incassati in 19 gare e il miglior rendimento in trasferta), Digione (secondo con trentasette punti, con il miglior attacco del campionato e il miglior rendimento casalingo) e, a pari merito, con trentuno punti a testa Clermont Foot, Le Havre e il neopromosso Red Star.

Sul fondo della classifica, invece, la zona rossa è occupata dalla formazione corsa dell'Ajaccio (squadra col peggior rendimento esterno del campionato con soli quattro punti raccolti in dieci trasferte), dal neopromosso Paris FC (con un solo successo all'attivo, 3-0 contro Le Havre) e dal Nîmes (per via della penalizzazione di otto punti) con rispettivamente diciassette, quindici e nove punti totalizzati in diciannove gare di campionato.

Girone di ritorno
Il girone di ritorno del campionato non mostra particolari stravolgimenti nelle posizioni al vertice della classifica: il Nancy ottiene, infatti, la promozione a due giornate dal termine della seconda divisione francese, malgrado la sconfitta per 1-0 contro il Valenciennes. Il Digione, prima squadra ad ottenere la promozione in Ligue 1 il 23 aprile 2016, chiude il campionato al secondo posto con settanta punti, quattro in meno della società della Lorena. La lotta per il terzo posto fra Red Star (squadra col miglior rendimento esterno del campionato con ben trentasei punti ottenuti lontano dalle «mura amiche»), Le Havre e Metz vede l'epilogo all'ultima giornata con la promozione sul filo di lana del Metz che torna quindi in Ligue 1 dopo un solo anno di «purgatorio».

A retrocedere nel Championnat National sono le tre squadre ad aver ottenuto il peggior rendimento nella seconda parte del campionato ovvero l' (dopo una sola stagione nel secondo campionato francese), il Créteil-Lusitanos e il Paris FC con rispettivamente diciotto, quattordici e quindici punti nel girone e trentanove, trentaquattro e trenta punti ottenuti durante l'intera stagione calcistica.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Ligue 1 2016-2017
      Retrocesse in Championnat National 2016-2017

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche e record

Squadre

Capoliste solitarie 

Dalla 4ª alla 7ª giornata: 
Dall'8ª all'11ª giornata: 
Alla 14ª giornata: 
Dalla 19ª alla 23ª giornata: 
Dalla 24ª alla 34ª giornata: 
Dalla 35ª giornata:

Classifica in divenire 
Legenda:

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Record 
 Maggior numero di vittorie: Nancy (21) 
 Minor numero di sconfitte: Nancy (6)
 Migliore attacco: Digione (62)
 Miglior difesa: Nancy (32)
 Miglior differenza reti: Nancy (+28)
 Maggior numero di pareggi: Niort, Paris FC (18)
 Minor numero di pareggi: Bourg-en-Bresse, Le Havre, Metz (8)
 Minor numero di vittorie: Paris FC (4)
 Maggior numero di sconfitte: Créteil-Lusitanos (20)
 Peggiore attacco: Paris FC (32)
 Peggior difesa: Créteil-Lusitanos (66)
 Peggior differenza reti: Créteil-Lusitanos (-24)
 Partita con più reti: Nîmes-Clermont Foot 6-2
 Partita con maggiore scarto di gol: Le Havre-Bourg-en-Bresse 5-0, Metz-Bourg-en-Bresse 5-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 38 (38ª)
 Minor numero di reti in una giornata: 8 (1ª)
 Miglior serie positiva: Digione (15)
 Peggior serie negativa: Évian (5)

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Verdetti finali 
  ,  e  promossi in Ligue 1 2016-2017.
  ,  e  retrocessi in Championnat National 2016-2017.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
Ligue 2